San Gottardo ima više značenja:
 San Gottardo, Belluno
 San Gottardo, Brescia
 San Gottardo, Lecco
 San Gottardo, Vercelli
 San Gottardo, Vicenza